Dora Melegari – scrittrice italiana
 Giulio Melegari – diplomatico italiano
 Luigi Melegari – politico, diplomatico e giurista italiano
 Luigi Melegari – avvocato e patriota italiano